Эмили Пиа Халлидей (; ) — австралийская хоккеистка на траве, защитник. Участница летних Олимпийских игр 2004 и 2008 годов, серебряный призёр чемпионата мира 2006 года, чемпионка Океании 2001 года.

Биография 

Эмили Халлидей родилась 5 апреля 1979 года в австралийском городе Перт.

Играла в хоккей на траве за «Вестерн Аустрелия Даймондс» из Петра и «Кертин Тринити Пайретс».

В 2001 году дебютировала в женской сборной Австралии, сыграв в Росарио в товарищеском матче против Аргентины.

В том же году завоевала золотую медаль чемпионата Океании в Новой Зеландии.

В 2004 году вошла в состав женской сборной Австралии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Афинах, занявшей 5-е место. Играла на позиции защитника, провела 6 матчей, мячей не забивала.

В 2006 году завоевала серебряную медаль чемпионата мира в Мадриде, мячей не забивала.

В том же году выиграла золото хоккейного турнира Игр Содружества в Мельбурне.

В 2008 году вошла в состав женской сборной Австралии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Пекине, занявшей 5-е место. Играла на позиции защитника, провела 6 матчей, забила 1 мяч в ворота сборной Испании.

Трижды выигрывала медали Трофея чемпионов: золотую в 2003 году в Сиднее, серебряную в 2005 году в Канберре, бронзовую в 2001 году в Амстелвене.

В 2009 году завершила игровую карьеру из-за травм.

В 2001—2008 годах провела за женскую сборную Австралии 186 матчей, забила 19 мячей.

Примечания 

Хоккеисты на траве Австралии
Игроки женской сборной Австралии по хоккею на траве
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2004 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Океании по хоккею на траве